Orechow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Grigorjewitsch Orechow (1927–2001), sowjetisch-russischer Bildhauer
 Waleri Orechow (* 1999), kasachischer Eishockeyspieler
 Wladimir Orechow (* 1956), litauischer Politiker

Siehe auch:
 Orechowa